The Exciters – film del 1923 diretto da Maurice Campbell
The Exciters – gruppo musicale degli anni sessanta